Витас — термин, который может означать:

Фамилия 
 Витас, Душко (род. 1949) — сербский лингвист и информатик, профессор Белградского университета.
 Витас, Урош (род. 1992) — сербский футболист.
 Витас, Юозас Томович (1899—1943) — Герой Советского Союза (1965, посмертно)

Другое 
 Витас (род. 1979) — псевдоним поп-певца Виталия Владасовича Грачёва.

См. также